Czarnia (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Czarnia (gemeente Czarnia), een dorp in het Poolse woiwodschap mazowieckie, in het district Ostrołęcki
 Czarnia (gemeente Kadzidło), een dorp in het Poolse woiwodschap mazowieckie, in het district Ostrołęcki